USS McDermut je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS McDermut (DD-262) 
 USS McDermut (DD-677)

McDermut